Georgios Megas Komnenos, keizer van Trebizonde
Georgios van Trebizonde, Grieks filosoof